Mulligan ist der Familienname folgender Personen:

 Blackjack Mulligan (Robert Deroy Windham; 1941–2016), US-amerikanischer Wrestler, Autor und American-Football-Spieler
 Carey Mulligan (* 1985), britische Schauspielerin
 Casey Mulligan, US-amerikanischer Ökonom
 David Mulligan (* 1982), neuseeländischer Fußballspieler
 Gary Mulligan (* 1985), irischer Fußballspieler
 Gerry Mulligan (1927–1996), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Hercules Mulligan  (1740–1825), US-amerikanischer Spion und Schneider
 Jessica Mulligan, Spieldesignerin und Autorin
 Joseph F. Mulligan (1920–2004), Physiker
 Kevin Mulligan (* 1951), englischer und irischer Philosoph und Universitätsprofessor
 Mary Mulligan (* 1960), schottische Politikerin
 Richard Mulligan (1932–2000), US-amerikanischer Schauspieler; Bruder von Robert Mulligan
 Robert Mulligan (1925–2008), US-amerikanischer Filmregisseur
 Sam Mulligan (* 1997), kanadischer Skirennläufer
 Silvestro Patrizio Mulligan (1875–1950), irischer römisch-katholischer Geistlicher
 Terry David Mulligan (* 1942), kanadischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 William Mulligan (1838–1914), amerikanischer Maler, Farmer und Bankdirektor

Mulligan bezeichnet außerdem:
 Mulligan Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mulligan (Golf), Sportregel

Siehe auch:
 Mulligan Stew